Het judotoernooi in de klasse tot 70 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 1 augustus 2012. Regerend olympisch kampioene was Masae Ueno uit Japan. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Vrouwen 70